Villa (lat. villa Dorf, Landgut) steht für:

 Villa, ein Wohnhaus 
 Villa (Familienname), Familienname
 Villa (Ortsbezeichnung), Teil eines Städtenamens in romanischsprachigen Ländern
 Villa (Hotellerie), Form des Ferienwohnhauses
 Villa (Gattung), Fliegengattung aus der Familie der Wollschweber
 Villa urbana, im Römischen Reich ein Wohnhaus auf dem Land
 Villa rustica, im Römischen Reich ein Landgut
 Villa Miseria, Elendssiedlungen in Argentinien
 Indústria e Comércio de Carrocerias Villa, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Moto Villa, ehemaliger italienischer Motorradhersteller
 Aston Villa, Fußballverein aus Birmingham, Vereinigtes Königreich

Villa oder La Villa ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Villa Lugano, Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien
 Villa Badessa in den Abruzzen, Italien
 Villa Busch, Ort im Departamento Pando, Bolivien
 Villa Rojas (früher Villa Bella), Ort im Departamento Pando im Tiefland, Bolivien
 Villa del Bosco, eine italienische Gemeinde in der Provinz Biella, Region Piemont
 Villa di Chiavenna, Ort neben Chiavenna, Veltlin, Italien
 Villa (Gargnano), Ortsteile von Gargnano, Provinz Brescia, Italien
 Villa (Giaveno), Ortsteil von Giaveno, Provinz Turin, Italien
 Villa (San Sebastiano da Po), Ortsteil von San Sebastiano da Po, Provinz Turin, Italien
 früherer Name der ehemaligen Gemeinde Vella GR, Graubünden, Schweiz
 Villa (Ayent), Ort in der Gemeinde Ayent, Wallis, Schweiz
 Villa (Evolène), Ort in der Gemeinde Evolène, Wallis, Schweiz
 Villa Bedretto, kleiner Ort im Bedrettotal, Leventina, Tessin, Schweiz
 Villa Luganese, Ort und heute Stadtteil von Lugano, Tessin, Schweiz
 Villa (Corvera), Parroquia und Ort in Corvera, Asturien, Spanien
 Villa (Illas), Ort in Illas, Asturien, Spanien
 La Villa, Ortschaft in Ravarino, Italien
 La Villa, italienischer Name der Ortschaft Stern in Abtei (Südtirol)
 La Villa (Texas), Ort im Hidalgo County (Texas), Vereinigte Staaten

Die Villa steht für:
 Die Villa (Tankred Dorst), Theaterstück von Tankred Dorst (1980)
 Die Villa (Film), US-amerikanisch-britischer Film von Philip Haas (2000)
 Die Villa (Hans Joachim Schädlich), ein Buch von Hans Joachim Schädlich (2020)
 Soziokulturelles Zentrum „Die Villa“ in Leipzig

Siehe auch:
 Oben in der Villa, Roman von Somerset Maughams (1941)
 Willa, Kurzgeschichte von Stephen King (2008), siehe Sunset (Sammelband)
 Vila
 Ville
 Villas